Lacrimosa znamená v latině „plačtivý“. Další významy:

 Lacrimosa (rekviem) – verš z rekviem, latinské zádušní mše (Lacrimosa dies illa...), součást Dies irae
 Lacrimosa (hudební skupina) – metalová hudební skupina/duo
 208 Lacrimosa – planetka v pásu asteroidů

Související články 

 Lacrimoso – v hudbě plačtivě